Kim Dzsongmi (1975) olimpiai ezüstérmes dél-koreai kézilabdázó
 Kim Dzsongmi (1975) dél-koreai sportlövő, olimpikon